Das zweite Ich ist der Titel folgender Filme:

 Das zweite Ich (1917), deutscher Film von Franz Hofer
 Das zweite Ich (2000), US-amerikanischer Film von Manny Coto